Historia Hierosolymitana (dal latino: Storia di Gerusalemme") è il nome attribuito a diverse cronache delle crociate:
Alberto di Aquisgrana, Historia Hierosolymitanæ Expeditionis, XII secolo
Fulcherio di Chartres,  Historia Hierosolymitana (detta anche Gesta Francorum), XII secolo
Guglielmo di Tiro, Historia Hierosolymitana, XII secolo
Giacomo di Vitry, Historia Hierosolymitana, XIII secolo
Roberto il monaco, Historia Hierosolymitana, XII secolo
Pietro Tudebode, Historia de Hierosolymitano itinere, XII secolo
Roberto di Reims, Historya hierosolymitana XII secolo
Rodolfo di Caen, Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, XII secolo